Bei der Schachweltmeisterschaft 1960 löste Michail Tal durch einen Wettkampfsieg gegen Michail Botwinnik diesen als Schachweltmeister ab.

Regularien 
Tal hatte sich durch einen Sieg bei dem 1959 in den jugoslawischen Städten Bled, Zagreb und Belgrad ausgetragenen Kandidatenturnier dafür qualifiziert, den Weltmeister in einem Match herauszufordern. Der Wettkampf um die Weltmeisterschaft war auf 24 Partien angesetzt. Bei einem Gleichstand nach 24 Partien hätte Botwinnik seinen Weltmeistertitel behalten.

Verlauf 
Das Match fand von 15. März bis 7. Mai in Moskau statt. Tal gewann gleich die erste Partie und baute seinen Vorsprung bis zur siebten Partie auf drei Punkte aus. Botwinnik konnte zwar durch Siege in der achten und neunten Partie den Rückstand auf einen Punkt verkürzen, musste aber im weiteren Verlauf noch drei weitere Niederlagen einstecken und unterlag schließlich mit 12,5 zu 8,5 Punkten. Die Zeit machte damals charakterliche und äußerliche Ähnlichkeiten zwischen Tal und Lasker aus; wie in den Kämpfen Laskers gegen Tarrasch und Steinitz habe auch mit Tal wieder der "Spieler" den "Denker" überwunden. Tal war mit 23 Jahren der bis dahin jüngste Weltmeister.

Partien

1. Partie 

 Tal–Botwinnik 1:0
 Moskau, 15. März 1960
 Französische Verteidigung, C18
 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Dc7 7. Dg4 f5 8. Dg3 Se7 9. Dxg7 Tg8 10. Dxh7 cxd4 11. Kd1 Ld7 12. Dh5+ Sg6 13. Se2 d3 14. cxd3 La4+ 15. Ke1 Dxe5 16. Lg5 Sc6 17. d4 Dc7 18. h4 e5 19. Th3 Df7 20. dxe5 Scxe5 21. Te3 Kd7 22. Tb1 b6 23. Sf4 Tae8 24. Tb4 Lc6 25. Dd1 Sxf4 26. Txf4 Sg6 27. Td4 Txe3+ 28. fxe3 Kc7 29. c4 dxc4 30. Lxc4 Dg7 31. Lxg8 Dxg8 32. h5 1:0

6. Partie 

 Botwinnik–Tal 0:1
 Moskau, 26. März 1960
 Königsindische Verteidigung, E69
 1. c4 Sf6 2. Sf3 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 0-0 5. d4 d6 6. Sc3 Sbd7 7. 0-0 e5 8. e4 c6 9. h3 Db6 10. d5 cxd5 11. cxd5 Sc5 12. Se1 Ld7 13. Sd3 Sxd3 14. Dxd3 Tfc8 15. Tb1 Sh5 16. Le3 Db4 17. De2 Tc4 18. Tfc1 Tac8 19. Kh2 f5 20. exf5 Lxf5 21. Ta1 Sf4 22. gxf4 exf4 23. Ld2 Dxb2 24. Tab1 f3 25. Txb2 fxe2 26. Tb3 Td4 27. Le1 Le5+ 28. Kg1 Lf4 29. Sxe2 Txc1 30. Sxd4 Txe1+ 31. Lf1 Le4 32. Se2 Le5 33. f4 Lf6 34. Txb7 Lxd5 35. Tc7 Lxa2 36. Txa7 Lc4 37. Ta8+ Kf7 38. Ta7+ Ke6 39. Ta3 d5 40. Kf2 Lh4+ 41. Kg2 Kd6 42. Sg3 Lxg3 43. Lxc4 dxc4 44. Kxg3 Kd5 45. Ta7 c3 46. Tc7 Kd4 47. Td7+ 0:1

7. Partie 

 Tal–Botwinnik 1:0
 Moskau, 29. März 1960
 Caro-Kann-Verteidigung, B18
 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3 Lg6 6. S1e2 Sd7 7. h4 h6 8. Sf4 Lh7 9. Lc4 e5 10. De2 De7 11. dxe5 Dxe5 12. Le3 Lc5 13. Lxc5 Dxe2+ 14. Kxe2 Sxc5 15. The1 Sf6 16. b4 Scd7 17. Kf1+ Kf8 18. Lb3 g5 19. hxg5 hxg5 20. Sh3 Tg8 21. Ted1 a5 22. bxa5 Txa5 23. Td6 Ke7 24. Tad1 Te5 25. Sh5 Lg6 26. Txd7+ Sxd7 27. Txd7+ Kxd7 28. Sf6+ Kd6 29. Sxg8 Tc5 30. Se6 f6 31. Sg4 Lxc2 32. Sxf6 Lxb3 33. axb3 Tb5 34. Sxg5 Txb3 35. f4 Tb1+ 36. Ke2 Tb2+ 37. Kf3 Tb3+ 38. Kg4 Tb2 39. g3 b5 40. Sfe4+ Kd5 41. f5 b4 42. f6 Ta2 43. f7 Ta8 44. Sh7 b3 45. Sd2 b2 46. Kf3 Kd4 47. Ke2 c5 48. f8=D Txf8 49. Sxf8 c4 50. Se6+ Kd5 51. Sf4+ Kd4 52. Sb1 1:0

8. Partie 

 Botwinnik–Tal 1:0
 Moskau, 31. März 1960
 Benoni-Verteidigung, A70
 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 g6 6. Sc3 Lg7 7. Lg5 0-0 8. e3 Te8 9. Sd2 d6 10. Le2 a6 11. a4 Sbd7 12. 0-0 Dc7 13. Dc2 Sb6 14. Lf3 c4 15. Lxf6 Lxf6 16. a5 Sd7 17. Sce4 Le5 18. Dxc4 Dd8 19. Da2 f5 20. Sc3 g5 21. Sc4 g4 22. Le2 Df6 23. Sa4 Kh8 24. g3 h5 25. f4 Ld4 26. Da3 Tb8 27. Sab6 h4 28. Tad1 Lxb6 29. axb6 Sc5 30. gxh4 Ld7 31. Dc3 Dxc3 32. bxc3 Lb5 33. Tfe1 Se4 34. Tc1 Tbc8 35. Sa5 Lxe2 36. Txe2 Sxc3 37. Txc3 Txc3 38. Sxb7 Texe3 39. Txe3 Txe3 40. Sxd6 Td3 41. Sf7+ 1:0

9. Partie 

 Tal–Botwinnik 0:1
 Moskau, 2. April 1960
 Caro-Kann-Verteidigung, B18
 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3 Lg6 6. S1e2 Sf6 7. h4 h6 8. Sf4 Lh7 9. Lc4 e6 10. 0-0 Ld6 11. Sxe6 fxe6 12. Lxe6 Dc7 13. Te1 Sbd7 14. Lg8+ Kf8 15. Lxh7 Txh7 16. Sf5 g6 17. Lxh6+ Kg8 18. Sxd6 Dxd6 19. Lg5 Te7 20. Dd3 Kg7 21. Dg3 Txe1+ 22. Txe1 Dxg3 23. fxg3 Tf8 24. c4 Sg4 25. d5 cxd5 26. cxd5 Sdf6 27. d6 Tf7 28. Tc1 Td7 29. Tc7 Kf7 30. Lxf6 Sxf6 31. Kf2 Ke6 32. Txd7 Kxd7 33. Kf3 Kxd6 34. Kf4 Ke6 35. g4 Sd5+ 36. Ke4 Sf6+ 37. Kf4 Sd5+ 38. Ke4 Sb4 39. a3 Sc6 40. h5 g5 41. h6 Kf6 42. Kd5 Kg6 43. Ke6 Sa5 44. a4 Sb3 45. Kd6 a5 46. Kd5 Kxh6 47. Kc4 Sc1 48. Kb5 Sd3 49. b3 Sc1 50. Kxa5 Nxb3+ 51. Kb4 Sc1 52. Kc3 Kg6 53. Kc2 Se2 54. Kd3 Sc1+ 55. Kc2 Se2 56. Kd3 Sf4+ 57. Kc4 Kf6 58. g3 Se2 0:1

11. Partie 

 Tal–Botwinnik 1:0
 Moskau, 7. April 1960
 Königsindischer Angriff, A05
 1. Sf3 Sf6 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. 0-0 0-0 5. c4 c6 6. b3 Se4 7. d4 d5 8. Lb2 Le6 9. Sbd2 Sxd2 10. Dxd2 Sa6 11. Tac1 Dd6 12. Se5 Tfd8 13. Tfd1 Tac8 14. Da5 dxc4 15. Sxc4 Dc7 16. De1 Db8 17. e4 Lxc4 18. Txc4 Sc7 19. Lh3 e6 20. Lc1 Da8 21. Lg5 Te8 22. Dd2 f5 23. Lh6 Lxh6 24. Dxh6 Te7 25. Te1 Tf8 26. Tc5 Dd8 27. Te5 Tg7 28. Dd2 Dd6 29. Lf1 Td7 30. exf5 Txf5 31. T5e4 Tf6 32. h4 Kg7 33. h5 gxh5 34. Th4 Kg8 35. Ld3 Tg7 36. Te5 Tff7 37. Dh6 De7 38. Texh5 Sd5 39. Dd2 Sf6 40. Th6 Dd6 41. Tf4 Df8 42. De3 Sd5 43. Txf7 Dxf7 44. De5 Sc7 45. Dc5 Df3 46. Lxh7+ Txh7 47. Dg5+ Kh8 48. Dd8+ Kg7 49. Txh7+ Kxh7 50. Dxc7+ Kg6 51. Dxb7 De4 52. Da6 Db1+ 53. Kg2 De4+ 54. Kf1 Db1+ 55. Ke2 Dc2+ 56. Kf3 Df5+ 57. Ke3 Dg5+ 58. Ke2 Dh5+ 59. Kd2 Kf6 60. Dxc6 Da5+ 61. Dc3 Dxa2+ 62. Ke3 Kf7 63. d5 exd5 64. Dc7+ Ke6 65. Dc6+ Ke7 66. Dxd5 Da1 67. De4+ Kf7 68. Kf4 Dc1+ 69. Kg4 Da1 70. Dd5+ Kf8 71. Kf5 Db1+ 72. Kf6 1:0

17. Partie 

 Tal–Botwinnik 1:0
 Moskau, 26. April 1960
 Caro-Kann-Verteidigung, B18
 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3 Lg6 6. Lc4 e6 7. S1e2 Sf6 8. Sf4 Ld6 9. Sxg6 hxg6 10. Lg5 Sbd7 11. 0-0 Da5 12. f4 0-0-0 13. a3 Dc7 14. b4 Sb6 15. Le2 Le7 16. Dd3 Sfd5 17. Lxe7 Dxe7 18. c4 Sf6 19. Tab1 Dd7 20. Tbd1 Kb8 21. Db3 Dc7 22. a4 Th4 23. a5 Sc8 24. De3 Se7 25. De5 Thh8 26. b5 cxb5 27. Dxb5 a6 28. Db2 Td7 29. c5 Ka8 30. Lf3 Sc6 31. Lxc6 Dxc6 32. Tf3 Da4 33. Tfd3 Tc8 34. Tb1 Dxa5 35. Tb3 Dc7 36. Da3 Ka7 37. Tb6 Dxf4 38. Se2 De4 39. Db3 Dd5 40. Txa6+ Kb8 41. Da4 1:0

Nach eigenen Angaben kam Botwinnik mit nur noch wenigen Sekunden vor der Zeitkontrolle nicht auf die Idee, 39.-Ka8 zu ziehen, und glaubte, dass es keine Verteidigung mehr gegen 40.Txa6+ gab.

19. Partie 

 Tal–Botwinnik 1:0
 Moskau, 3. Mai 1960
 Holländische Verteidigung, A87
 1. c4 f5 2. Sf3 Sf6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d4 d6 6. Sc3 e6 7. 0-0 0-0 8. Dc2 Sc6 9. Td1 De7 10. Tb1 a5 11. a3 Sd8 12. e4 fxe4 13. Sxe4 Sxe4 14. Dxe4 Sf7 15. Lh3 Df6 16. Ld2 d5 17. De2 dxc4 18. Lf4 Sd6 19. Sg5 Te8 20. Lg2 Ta6 21. Se4 Sxe4 22. Lxe4 b5 23. b3 cxb3 24. Dxb5 Tf8 25. Dxb3 Tb6 26. De3 Txb1 27. Lxb1 Lb7 28. La2 Ld5 29. Lxd5 exd5 30. Lxc7 a4 31. Td3 Df5 32. Le5 Lh6 33. De2 Tc8 34. Tf3 Dh3 35. Lc7 Lf8 36. Db5 De6 37. Le5 Dc6 38. Da5 Ta8 39. Dd2 Tc8 40. Kg2 Dd7 41. h4 Dg4 1:0

Weblinks 
 Schachweltmeisterschaft 1960 bei Chessgames
 Mikhail Tal World Chess Champion 1960

Einzelnachweise

Literatur 
 Mikhail Tal: Tal-Botwinnik 1960, Russel Enterprises, Milford 2000 (5. Auflage der engl. Übersetzung). ISBN 1-888690-08-9.

1960
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Schachwettbewerb in Moskau
Schachveranstaltung 1960